

Geografia 
 Nameless – comunità non incorporata della Georgia (Stati Uniti d'America)
 Nameless – comunità non incorporata del Tennessee (Stati Uniti d'America)
 Nameless – centro abitato del Texas (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Nameless – musicista pop keniano
 Nameless – gruppo musicale rock ucraino
 Nameless – gruppo musicale rock uruguaiano
 Nameless – singolo dei Negoto del 2012
 Nameless – singolo di Kano del 2016

Altro 
 Nameless – personaggio di The King of Fighters
 Nameless - Entità nascosta (Los Sin Nombre) – film del 1999 diretto da Jaume Balagueró
 Nameless - Senza nome (Nameless) – miniserie a fumetti della Image Comics del 2015
 Nameless Motor – azienda automobilistica britannica
 Nameless 1.0 – gruppo di cracker italiani, fondato il 15 dicembre 2012, specializzato nell'assumere indebitamente l'amministrazione di gruppi Facebook

Note

Pagine correlate 
 The Nameless